Mapunda ist der Familienname von:

 Edward Mapunda (* 1964), tansanischer Geistlicher, Bischof von Singida
 Emmanuel Mapunda (1935–2019), tansanischer Geistlicher, Bischof von Mbinga